Сухору́ков — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители

А 
 
 
 
 Сухоруков, Андрей Гаврилович (1918—1970) — Герой Советского Союза.

В

Г 
 Сухоруков, Геннадий Сергеевич (род. 1953) — российский резчик по дереву.
 Сухоруков, Глеб Борисович (род. 1969) — российский химик.

Д—Ю 
 Сухоруков, Дмитрий Семёнович (1922—2003) — генерал армии, командующий ВДВ.
 
 Сухоруков, Константин Михайлович (род. 1948) — российский книговед.
 Сухоруков, Николай Николаевич (род. 1981) — российский баскетболист.
 Сухоруков, Николай Николаевич (1931—?) — советский пловец.
 Сухоруков, Роман Сергеевич (род. 1982) — казахстанский хоккеист.
 Сухоруков, Юрий Александрович (род. 1968) — украинский спортсмен (пулевая стрельба).



См. также 
 Сухарский